Skillingaryd kan syfta på:

 Skillingaryd – en tätort i Sverige
 Skillingaryds municipalsamhälle – ett tidigare municipalsamhälle Tofteryds landskommun 1920–1952
 Skillingaryds köping – en tidigare kommun i Jönköpings län 1952–1971
 Skillingaryds församling – en församling i Växjö stift 2014–
 Skillingaryds kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Skillingaryds församling i Växjö stift
 Skillingaryds IS – en idrottsförening i Skillingaryd
 Skillingaryds skjutfält – ett militärt övningsfält vid Skillingaryd i Jönköpings län